Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2010./11. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njoj sudjelovala ukupno 33 kluba.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 1. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.
 Hrvatski kup 2010./11.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ Sjever 2010./11.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2010./11.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2010./11.

2010-11
ž-2